Ascaris peut désigner :
 Ascaris (parasite), le nom vernaculaire du parasite Ascaris lumbricoides
 Ascaris (genre), un genre de nématodes, dont un exemple d'espèce est le parasite Ascaris lumbricoides
 Àscaris, soldat érythréen en Afrique orientale italienne

Voir aussi 
 Askari, troupe indigène des empires coloniaux en Afrique de l'Est